Ерёмкино — село в Тереньгульском районе Ульяновской области в составе Белогорского сельского поселения.

География 
Находится в верховьях реки Уса на расстоянии примерно 29 километров по прямой на юго-запад от районного центра поселка Тереньга.

История
В 1913 году в селе был 281 двор, 1254 жителя, Никольская церковь (деревянная, не сохранилась). В поздний советский период работал совхоз «Борлинский».

Население
Население составляло 157 человек (27% русские, 69% мордва) в 2002 году, 82 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Тереньгульского района